Lestica är ett släkte av steklar som beskrevs av Gustaf Johan Billberg 1820. Lestica ingår i familjen Crabronidae. 

Kladogram enligt Dyntaxa:

Källor 

Steklar
Lestica